Ariarate VII foi rei da Capadócia por um breve período, ele era filho de Ariarate VI e sobrinho de Mitrídates VI do Ponto; tanto seu pai quanto ele foram assassinados por Mitrídates. Mitrídates assassinou Ariarate VII com suas próprias mãos.

Família 
Seu pai, Ariarate VI, era filho de Ariarate V e Laódice. Ariarate VI casou-se com Laódice, irmã de Mitrídates VI do Ponto. Ariarate VI e Laódice tiveram dois filhos, Ariartes  (Ariarate VII)  e Ariarate.

Breve reinado 
Mitrídates assassinou Ariarate VI através de Górdio, e resolveu tomar o reino da sua irmã e dos seus sobrinhos. Enquanto isso, Nicomedes III, rei da Bitínia, ocupou a Capadócia, e Mitrídates, fingindo ajudar sua esposa e seus sobrinhos, expulsou Nicomedes.

Mas Laódice já tinha feito um acordo com Nicomedes, o que irritou Mitrídates, que expulsou as guarnições bitínias da Capadócia e instalou seu sobrinho, filho de Laódice, no trono. Alguns meses mais tarde, Mitrídates quis que Górdio, o assassino de Ariarate VI, retornasse à Capadócia, mas o jovem rei da Capadócia Ariarate VII, filho do rei assassinado, ficou indignado, e reuniu um exército para lutar contra Mitrídates.

Mitrídates chamou o sobrinho Ariarate VII para uma conferência de paz, e disse, ao enviado de Ariarate que o estava revistando à procura de armas, que tomasse muito cuidado quando fosse examinar sua região genital, pois poderia encontrar outro tipo de arma; o revistador não procurou nesta região. Mitrídates afastou Ariarate dos seus companheiros, como para conversar em segredo, e o assassinou com a arma que tinha escondido na região genital.

Sucessão 
Mitrídates colocou seu filho, Ariarate, uma criança de oito anos, como rei, deixando Górdio de guardião.

Os capadócios se revoltaram, e chamaram o outro filho de Laódice e Ariarate VI, Ariarate VIII, para reinar, mas Mitrídates o derrotou, exilou, e ele morreu de doença causada pela ansiedade, no exílio.

Árvore genealógica baseada no texto e nos artigos dos personagens citados:

Ariarate 07
Monarcas assassinados